Partito Repubblicano – partito politico dell'Argentina
 Partito Repubblicano – partito politico del Cile
 Partito Repubblicano – partito politico della Cina
 Partito Repubblicano – partito politico di Cipro
 Partito Repubblicano – partito politico dell'Egitto
 Partito Repubblicano – partito politico della Francia
 Partito Repubblicano – partito politico delle Isole Vergini
 Partito Repubblicano – partito politico della Libia
 Partito Repubblicano – partito politico delle Maldive
 Partito Repubblicano – partito politico della Namibia
 Partito Repubblicano – partito politico polacco
 Partito Repubblicano – partito politico della Romania
 Partito Repubblicano – partito politico di San Marino
 Partito Repubblicano – partito politico degli Stati Uniti d'America
 Partito Repubblicano – partito politico di Taiwan
 Partito Repubblicano – partito politico della Tunisia

 Partito Repubblicano d'Albania
 Partito Repubblicano Brasiliano
 Partito Repubblicano d'Armenia
 Partito Repubblicano Italiano
 Partito Turco Repubblicano

Pagine correlate
 Partito Repubblicano Unito